«World Tour of the Century» концертний тур Nightwish, який проходив в 2002 та 2003 роках на підтримку четвертого студійного альбому групи Century Child, який вийшов 24 червня 2002 року. Тур став дебютом для бас-гітариста Марко Хієтали, який замінив Самі Вянску. Протягом туру був випущений документальний DVD, який отримав назву End of Innocence. Як бонуси на диску розміщено запис з концерту Summer Breeze Open Air, який проходив у Німеччині.

В кінці 2002 року у групи була тримісячна пауза. В цей час Тар'я вступила до музичної консерваторії в Німеччині, а хлопці грають кожний у своєму сайд-проекті Туомас з For My Pain …, Марко з Tarot, Юкка з Sethian та Ерно з Brother Firetribe. Тур знову розпочинається в січні 2003 року.

В цьому турі Nightwish дебютував у таких країнах: Сполучені Штати Америки, Словаччина, Велика Британія та Норвегія. Група грає на багатьох великих фестивалях в Європі, наприклад, Lowlands у Нідерландах та Bloodstock Open Air у Великій Британії.

Учасники 

 Туомас Холопайнен — клавішні
 Тар'я Турунен — вокал
 Емппу Вуорінен — гітара
 Юкка Невалайнен — ударні
 Марко Хієтала — бас-гітара, чоловічий вокал

Сет-лист

Дати туру

2002

2003

Посилання 
 Офіційний вебсайт Nightwish 
 Дати туру

Nightwish